Der weiße Reiter steht für:

 Der Weiße Reiter (Kunst) (1919), eine von Karl Gabriel Pfeill gegründete Künstlervereinigung und nach ihr benanntes Sammelwerk
 Der weiße Reiter (1944), einen Roman von Franz Schauwecker
 Der weiße Reiter (1956), einen Film von Stuart Heisler mit dem Lone Ranger
 Der weiße Reiter (1983/1984), eine Folge von Lucky Luke (Zeichentrickserie)
 Der weiße Reiter (Cornwell) (2005), einen Roman von Bernard Cornwell
 Der weiße Reiter (2006), ein Doppelalbum von Werner Hoffmann (Musiker)